Spoorwegpoort (Antwerpen)
 Spoorwegpoort (Kaliningrad)